Canyella, escorça aromàtica del canyeller 
 Canyella, varietat de perera allargada i de mida mitjana 
 Canyella (anatomia), o canella, part frontal de la cama
 Canyella (color)

Vegeu també Canella